Henry Stern (componist) - (1874-1966), een Amerikaanse componist
 Henry Stern (senaatslid) - (1982), een Amerikaanse politicus, lid van de senaat van Californië
 Henry Stern (bobsleeër), een Amerikaanse bobsleeër